Het ATP-toernooi van Stuttgart 1994 (met de officiële naam Eurocard Open) werd gespeeld van 14 tot en met 20 februari 1994. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 &EventId=357&Draw=md Dubbel schema

Indoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart (indoor)